

Patronyme 

 Jacques Graindorge (1614-1659), archéologue français ;
 André Graindorge (1616-1676), son frère, philosophe français ;  
 François Jean de Graindorge d'Orgeville (1729-1799), tacticien français ;
 Jean-François Graindorge (1772-1810), militaire français ;  
 Michel Graindorge (1939-2015), avocat belge.  

Ce patronyme est originaire de Normandie.

Pseudonyme 
 Graindorge est un des noms de plume d’Alfred Capus (1858-1922), journaliste et romancier français.

Fiction
Didier Graindorge

Roman 
 Notes sur Paris. Vie et opinions de M. Frédéric-Thomas Graindorge est un roman d'Hippolyte Taine paru en 1867.

Entreprise 
 Graindorge, fromagerie et marque industrielle française fondée à Livarot en 1910 par Eugène Graindorge. L'entreprise, spécialisée dans l'achat et la transformation de laits crus en camembert de Normandie, est le chef de file national dans le marché du pont-l'évêque et du livarot, deuxième pour le camembert de Normandie. Elle est rachetée en 2016 par le groupe Lactalis.

Références 

Patronyme normand